Brunngraber ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Brunngraber (* 1964), österreichischer Radrennfahrer
 Rudolf Brunngraber (1901–1960), österreichischer Schriftsteller und Maler